Rüddern ist ein Ortsname im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg 

 Rüddern (Crailsheim), Weiler im Stadtteil Tiefenbach von Crailsheim
 Rüddern (Gerabronn), abgegangene Ortschaft im Stadtteil Michelbach an der Heide von Gerabronn

Siehe auch:
 Rüdern